Cungrea se poate referi la:
Cungrea, Argeș
Cungrea, Olt